Le physicien français Émile Clapeyron donna son nom :
 à la formule de Clapeyron,
 aux relations de Clapeyron,
 au diagramme de Clapeyron,
 à la rue Clapeyron.